Der Name Glenlee bezeichnet:

 Ein Tal in Angus (Schottland)
 Einen danach benannten Windjammer, siehe Glenlee (Schiff).